Patscheider ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Patscheider (1928–1995), Südtiroler Lehrerin und Schriftstellerin
 Hagen Patscheider (* 1988), italienischer Skirennläufer
 Reinhard Patscheider (1957–1998), italienischer Bergsteiger